Fenyi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenyi Xian (härad i Kina), Jiangxi, 
 Fenyi (häradshuvudort i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar